Partridge Island (New Brunswick), een eiland in de monding van de haven van Saint John, New Brunswick, Canada
 Partridge Island (Nova Scotia), een eiland in het Mushamushmeer, Nova Scotia, Canada
 Partridge Island (Tasmanië), een eiland bij Tasmanië, Australië